Armide – forma francese del nome proprio di persona Armida
Armide – opera di Christoph Willibald Gluck
Armide – opera di Jean-Baptiste Lully
Armide – nave francese
Armide – episodio del film collettivo Aria del 1987, diretto da Jean-Luc Godard

Pagine correlate
Armida